Скорочення УНТ може позначати:

 УНТ - Українське Націоналістичне Товариство.

 Українське наукове товариство
 телеканал «УНТ»